Макаренки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Макаренки — деревня в Лиозненском районе Витебской области.

Россия 
 Макаренки — деревня в Юрьянском районе Кировской области.
 Макаренки — деревня в Палкинском районе Псковской области.